Оловянная:

 Оловянная — посёлок городского типа, административный центр Оловяннинского района в Забайкальском крае.
 Оловянная, Ирина Анатольевна (род. 1966) — писатель-фантаст из Санкт-Петербурга.

См. также 
 Оловянная игрушка 
 Оловянная кислота